L'expression Tornare peut renvoyer à :

Nom de famille 
 Alain-Jacques Tornare (1957-), historien franco-suisse ;
 Aline Tornare, kayakiste française ;
 Manuel Tornare (1951-), homme politique suisse.

Cinéma 
 Tornare, un film de 2019 réalisé par Cristina Comencini